Etraveli var en onlineresebyråkoncern som erbjöd flygbiljetter, hotell, hyrbil och andra reserelaterade produkter genom multipla varumärken. Företaget förvärvade e-Travel i Grekland året 2017 och blev Etraveli Group AB. Etraveli ägde varumärken som Seat24, Supersaver, Flygvaruhuset, Gotogate.no och Flybillet.dk.

Källor

Resebyråer